Denumirea de Brătășani se poate referi la următoarele locuri din România:
 Brătășani, o localitate din județul Teleorman;
 Brătășani, fosta denumire a localității Săcele din județul Călărași.